Бисентенарио 2010 () — вторая половина 67-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2009/10) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 1—2 мая, а ответные состоялись 8—9 мая.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 12 мая, а ответные состоялись 15 мая.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 20 мая, а ответный состоялся 23 мая.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2009/2010 на rsssf.com

2010
Мексика
Спорт в Мексике в 2010 году